La Coppa di Israele 2004-2005 è la 45ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno 
Le squadre eliminate al primo turno sono: Maccabi Haifa, Ramat Efal, Hapoel Gilboa/Afula, Hapoel Lev HaSharon, Hapoel Holon, Hapoel Migdal HaEmek, Maccabi Rosh Haain, Hapoel Yarcha, e Maccabi Kiryat Bialik.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2004-2005

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
Coppa di Israele di pallacanestro maschile